Podskalský je příjmení, jež nosí více osobností:

 Marek Podskalský (* 1965) – český kytarista a učitel hudby
 Miloslav Podskalský (* 1944) – český operní zpěvák
 Zdeněk Podskalský (1923–1993) – český televizní a filmový režisér a herec 
 Zdeněk Podskalský mladší (* 1957) – filmový dokumentarista, režisér, autor námětů a scenárista